Cowboys & Aliens bezeichnet:
 Cowboys & Aliens (Comic), Comic von Scott Mitchell Rosenberg, Fred Van Lente und Andrew Foley (2006)
 Cowboys & Aliens (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Jon Favreau (2011)

Cowboys and Aliens bezeichnet:
 ein Album (1994) der  englischen Alternative-Rock-Band Kitchens of Distinction